Walterswil, commune suisse du canton de Berne
 Walterswil, commune suisse du canton de Soleure